Teenage veut littéralement dire en anglais, les âges en teen ou pratiquement se terminant par teen, donc de treize à dix-neuf (thirteen, forteen, fifteen, sixteen seventeen eighteen, nineteen), ce qui correspond environ à l'adolescence (les âges de 12 (twelwe) et en dessous et au-delà de 20 (twenty) n'en font donc pas partie dans ce cas même si la notion d'adolescence est partois étendue aux enfants de 12 ou 11 ans et aux adultes de 20 ans..). Le terme teen est équivalent et plus actuel.

Musique
The Teenagers, groupe français
The Teenagers, groupe américain
The Teenagers, groupe australien
Teenager of the Year, album de Frank Black
Teenage Angst,  chanson de Placebo.
Teenage Fanclub, groupe écossais
Teenage Dream, album de Katy Perry
Teenage Dream, album de Michiyo Heike

Film et TV
Teenagers, film de 1961 
teenage, film de 2013
Teenage Cave Man, film de 1958 
Teenage Caveman, film de 2002

Concours
Miss Teenager France, concours de beauté en France.
Miss Teenager, nombreux concours de beauté dans différents pays.

Autre
  synonyme.